Sheldon kan syfta på:

Personer

Efternamn
 Charles Sheldon (1665–1739), svensk skeppsbyggare
 Edward Sheldon (1886–1946), amerikansk dramatiker
 Gilbert Sheldon, flera personer
 Gilbert Sheldon (ärkebiskop) (1598–1677), engelsk ärkebiskop av Canterbury
 Gilbert Sheldon (skeppsbyggare) (1710-1794), svensk skeppsbyggare
 Francis Sheldon (1600-talet), engelsk-svensk skeppsbyggare
 Francis af Sheldon (1755–1817), svensk skeppsbyggare
 Sidney Sheldon (1917–2007), amerikansk författare

Förnamn
 Sheldon Adelson (född 1933), amerikansk affärsman
 Sheldon Glashow (född 1932), amerikansk fysiker
 Sheldon Kinser (1942–1988), amerikansk racerförare
 Sheldon Leonard (1907–1997), amerikansk skådespelare
 Sheldon Whitehouse (född 1955), amerikansk politiker
 Sheldon Souray (född 1976), kanadensisk ishockeyspelare

Fiktiva
 Sheldon Cooper – en rollfigur i The Big Bang Theory

Geografi
 Sheldon, Derbyshire,  ort i England, Storbritannien
 Sheldon, Devon, ort i England, Storbritannien
 Sheldon, Iowa, ort i USA
 Sheldon, Vermont, kommun i USA

Se även
 Sheldon (auktor)